Tavarensi – abitanti di Tavares (Paraíba)
Tavarensi – abitanti di Tavares (Rio Grande do Sul)